Caieta (mythologie), de voedster van Aeneas.
 Gaeta (stad), de Grieks-Romeinse naam van deze stad.